Крупнейшим городом Туниса является столица страны — город Тунис, образующий со своими пригородами Ариана, Бен-Ароус и др. крупнейшую городскую агломерацию.

Список крупнейших городов Туниса 

Перечислены города с населением более 50 тысяч человек

Другие города 
 Беджа
 Дахиба
 Джендуба
 Джарджис
 Калъа-Кебира
 Камуда
 Махдия
 Меденин
 Мензель-Бургиба
 Мензель-Темим
 Набуль
 Сбейтла
 Сиди-Бузид
 Таузар
 Эль-Кеф

Литература 
 

 
Тунис
Списки:Тунис